Arne Svendsen (1884–1958) – norweski artysta, twórca piosenek i rewii
 Arne Svendsen (1909–1983) – norweski piłkarz
 Arne Svendsen – norweski żużlowiec